Coogee Beach kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coogee Beach (strand i Australien, New South Wales), Randwick, 
 Coogee Beach (strand i Australien, Western Australia), City of Cockburn, 

Robotskapade Australienförgreningar